Exosphaeroma — рід рівноногих ракоподібних родини Sphaeromatidae.

Поширення 
Рід поширений в шельфових океанічних водах по всьому світі. Найбільшого різноманіття рід досягає у південній півкулі.

Види 
Рід включає 39 видів:

 Exosphaeroma agmokara Bruce, 2003
 Exosphaeroma alii Baker, 1926
 Exosphaeroma alveola Bruce, 2003
 Exosphaeroma amplicauda (Stimpson, 1857)
 Exosphaeroma antarctica Richardson, 1906
 Exosphaeroma antikraussi Barnard, 1940
 Exosphaeroma aphrodita Boone, 1923
 Exosphaeroma bicolor Baker, 1926
 Exosphaeroma brevitelson Barnard, 1914
 Exosphaeroma bruscai Espinosa-Pérez & Hendrickx, 2001
 Exosphaeroma chilensis Dana, 1853
 Exosphaeroma diminutum Menzies & Frankenberg, 1966
 Exosphaeroma echinensis Hurley & Jansen, 1977
 Exosphaeroma estuarium Barnard, 1951
 Exosphaeroma falcatum Tattersall, 1921
 Exosphaeroma gigas (Leach, 1818)
 Exosphaeroma hylecoetes Barnard, 1940
 Exosphaeroma inornata Dow, 1958
 Exosphaeroma kraussi Tattersall, 1913
 Exosphaeroma laevis (Baker, 1910)
 Exosphaeroma laeviusculum (Heller, 1868)
 Exosphaeroma media George & Stromberg, 1968
 Exosphaeroma montis (Hurley & Jansen, 1977)
 Exosphaeroma obtusum (Dana, 1853)
 Exosphaeroma octoncum (Richardson, 1897)
 Exosphaeroma pallidum Barnard, 1940
 Exosphaeroma parva Chilton, 1924
 Exosphaeroma paydenae Wall, Bruce & Wetzer, 2015
 Exosphaeroma pentcheffi Wall, Bruce & Wetzer, 2015
 Exosphaeroma planulum Hurley & Jansen, 1971
 Exosphaeroma planum Barnard, 1914
 Exosphaeroma porrectum Barnard, 1914
 Exosphaeroma rhomburum (Richardson, 1899)
 Exosphaeroma russellhansoni Wall, Bruce & Wetzer, 2015
 Exosphaeroma serventii Baker, 1928
 Exosphaeroma studeri Vanhöffen, 1914
 Exosphaeroma truncatitelson Barnard, 1940
 Exosphaeroma varicolor Barnard, 1914
 Exosphaeroma waitemata Bruce, 2005

Примітки 

Sphaeromatidae
Роди ракоподібних